A tollan egy kitalált faj a Csillagkapu című sorozatban.

A CSK-1 rátalált néhány emberre egy mérges gázokkal borított bolygón. Mivel a bolygó lakhatatlan a CSK-1 elvitte a Földre az idegeneket. Az idegenek a tollánok egy rendkívül fejlett faj. Vezetőjük Omoc hideg és távolságtartó, míg Narim beleszeretett Samantha Carterbe. Ő mesélte el a tollánok történetét. Amikor a tollánok elkezdték kutatni az űrt, az egyik szomszédos bolygón a Zaritán találtak embereket. Bár fejletlenebbek voltak náluk (körülbelül mint a Föld ma) mégis ellátták őket technológiával. A zaritaiak egy nap leforgása alatt elpusztították magukat és hatalmas természeti katasztrófát okoztak, aminek következményeként a Tollána letér pályájáról és a bolygó pár hónap múlva lakhatatlanná válik. A tollánok hajókon elmenekültek, a néhány hátramaradt embernek csak a csillagkaput kellett volna eltemetni.

A CSK-1 új lakhelyet keresett nekik, de ők nem fogadták el a fejletlen, primitív népek segítségét. Így a CSK-1 a Noxok segítségét kérte. A tollánok náluk találtak lakhelyet.
Később megtalálják a fajtájukat és új Tollánán élik életüket, ahova a Noxok segítségével csillagkaput építettek.

Aztán egyszer Narim felkereste őket és elhívja O’Neillt egy Triádra (tárgyalásra) hogy döntsenek Skaara (akinek Apófisz fia, Klorel uralja a testét) teste fölött. A Triádon O’Neill és Daniel Jackson képviselte Skaarát, míg a goa’uld Klorelt Zipacna nagyúr. A semleges fél egy Nox volt. A tárgyalás alatt a bolygón (fegyvertelenül) masírozó jaffák megjelölték az összes Tollan ionágyút, mely az egyetlen tollán védelem. A tárgyaláson Skaara visszakapta a testét, Klorelt száműzték, a Tau’ri (Föld) megmentette a Tollánát egy goa’uld támadástól: Teal’c a Nox segítségével eltüntetett egy ionágyút, így a jaffák nem jelölték meg az ionágyút és a támadás alatt nem pusztult el. Az ágyú egy lövéssel megsemmisítette az anyahajót. Ezt a technológiát O’Neill meg akarta szerezni a Földnek, de a tollánok nem adnak technológiát fejletlenebb fajoknak.

A Két tűz között című részben a tollánok felkeresték a Földet. Omoc tanácsos temetésére hívták a CSK-1-et. A temetés után a tollánok felajánlották ionágyú technológiájukat. Narim segítségével nyomozásba kezdenek és kiderül, hogy Omocot megölték és az ionágyúk hatástalanok egy új goa’uld pajzzsal szemben, melyet Anúbisz fejlesztett ki. A tollán Kúriát egy Tanit nevű goa’uld zsarolta – aki Anúbisz embere –, hogy készítsenek nekik új fegyvereket. Minderre rájött a CSK-1 és megpróbált segíteni, de nem sikerült. Tanit azt akarta, hogy pusztítsák el a Földet az új fegyverrel, mely képes átjutni az íriszen, így a goa'uldok nem szegték volna meg az asgardokkal kötött egyezményt. A tollanok ezt már nem teljesítették, így a goa’uldok lerohanták és elpusztították a bolygót.

Tollan technológia

Tollan ion ágyú

A tollan Tollana bolygó védelmi rendszerét alkotja. Véd a goa'uld támadás ellen. Egyetlen lövése képes elpusztítani egy goa'uld Ha'tak anyahajót. Ennek ellenére Anubisz képes volt kifejleszteni ellene a megfelelő védelmet, egy pajzsot.

Tollan fegyver hatástalanító, egyéb technológia
A tollan világra érkezők fegyvereit kapcsolja ki. Általában a kormányépületek bejáratánál helyezik el. A tollanok birtokolják még azt a hordozható technológiát, amivel képesek áthatolni bármelyik épület falán (bármilyen anyagon).

Tollan csillagkapu
Az eredeti tollan bolygó pusztulása után, a tollan csillagkapu elpusztult. Amikor az új hazájukba, Tollanába költöztek, a Nox segítségével új csillagkaput építettek. Az új kapu sokkal kisebb és vékonyabb az Ősök által készített csillagkapuknál.

Tollan kommunikációs eszköz
Személyi „gyorsabb-a-fénynél” kommunikációs eszköz. Amikor egy tollan csoportot a Földre menekítettek ki a régi bolygójukról, képesek voltak kapcsolatba lépni a Noxszal a csillagkapu nélkül is.

Csillagkapu-fajok